Powiat Kume – powiat w prefekturze Okayama
 Powiat Kume – dawny powiat w prefekturze Tottori
 Powiat Kume – dawny powiat w prefekturze Ehime